Cates ist der Familienname folgender Personen:

 Clifton B. Cates (1893–1970), General des US Marine Corps
 Daniel Cates (* 1989), US-amerikanischer Pokerspieler
 Darlene Cates (1947–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Georgina Cates (* 1975), britische Schauspielerin
 Gilbert Cates (1934–2011), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent, Filmregisseur
 Helen Cates, Schauspielerin
 Joseph Cates (1924–1998), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Regisseur
 Michael Cates (* 1961), britischer Physiker
 Phoebe Cates (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin

Cates bezeichnet folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cates (Indiana), Gemeindefreies Gebiet im Fountain County, Indiana
 Cates (North Carolina), Ort im Person County, North Carolina
 Cates (Tennessee), Ort im Lake County, Tennessee

Siehe auch:
 Kates